Claver peut faire référence à :

Personnalités 

 Francisco Claver (1929-2010), prêtre jésuite et évêque philippin
 Saint Pierre Claver (1580-1654), prêtre jésuite catalan
 Víctor Claver (né en 1988), joueur espagnol de basket-ball

à partir du nom du saint, un prénom composé a été dérivé, en particulier en Afrique francophone :
 Pierre Claver Maganga Moussavou (né en 1952), homme politique gabonais
 Pierre Claver Mbonimpa (né en 1950), militant burundais des droits de l'homme
 Pierre Claver Zeng (1953-2010), artiste gabonais

Lieux 

 Claver, localité de la province de Surigao du Nord, aux Philippines.

Voir aussi 
 Mine de Claver